Санта Катарина Истепехи има више значења:

 Општина Санта Катарина Истепехи (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина Истепехи (Санта Катарина Истепехи, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику